Zwierzyniec  ist ein Bier aus Polen mit einem Alkoholgehalt von 5 % Vol. Es wird in der mittelständischen Brauerei in Zwierzyniec gebraut, die dem Brauunternehmen Perła – Browary Lubelskie gehört. Zeitweise wurde es auch am Stammsitz in Lublin gebraut, als die Brauerei in Zwierzyniec renoviert wurde. Die Tradition des Bierbrauens in Zwierzyniec stammt aus dem Mittelalter, die derzeitigen Brauerei entstand Anfang des 20. Jahrhunderts. Neben Zwierzyniec gehören zur Gruppe Perła – Browary Lubelskie weitere Biermarken wie Perła und Goolman. Im Logo sind zwei Ziegenböcke zu sehen.

Siehe auch 
 Bier in Polen

Weblinks 

 Homepage

Perła – Browary Lubelskie
Biermarke (Polen)
Gmina Zwierzyniec